L'attico – del 1962 diretto da Gianni Puccini
 L'Attico – galleria d'arte contemporanea italiana

Pagine correlate 
Attico